Borjatyn ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine (ukrainisch ; russische Entsprechung Borjatin):

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad; siehe Borjatyn (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Romaniw; siehe Borjatyn (Romaniw)